Jacques Picoux (né le  et mort le ) est un enseignant, traducteur et artiste taïwanais d'origine française. Proche du milieu du cinéma, il assure la traduction et la promotion de nombreux films en langue chinoise et joue même dans le film The Assassin de Hou Hsiao-hsien. Son suicide en 2016, dans un contexte de non-reconnaissance de l'union entre deux personnes du même sexe, a profondément marqué les esprits à Taïwan et fait progresser la lutte des LGBT pour la reconnaissance de leurs droits sur l'île.

Carrière 
Arrivé à Taïwan en 1979, initialement dans le cadre d'un échange entre l'Université Paris VII (dont il possédait un doctorat) et l'Université nationale de Taïwan, il s'y établit définitivement pour y enseigner le français, au département de langues étrangères de l'Université ainsi que dans une éphémère émission télévisée baptisée Salut les copains. Parallèlement, il exerce comme artiste plasticien spécialisé dans les collages. Enfin, il exerce comme traducteur dans le cinéma, pour des réalisateurs comme Wong Kar-wai, Zhang Yimou, Tsai Ming-liang, Yang Dechang ou Hou Hsiao-hsien

Décès 
Eploré par le décès de son compagnon Tseng Ching-chao des suites d'un cancer, et par la non-reconnaissance de son statut de conjoint malgré 35 ans de vie commune (que ce soit pour être impliqué dans les choix médicaux ou pour percevoir le moindre héritage), Jacques Picoux se donne la mort par défenestration le 16 octobre 2016 à l'âge de 67 ans. Ce drame rencontre un écho local retentissant et galvanise la communauté LGBT taïwanaise, qui finira par obtenir la reconnaissance du mariage homosexuel en 2019.

Notes et références

Liens externes 
 

Professeur à l'université nationale de Taïwan
Acteur taïwanais de cinéma
Peintre taïwanais
LGBT à Taïwan
Naissance en novembre 1948
Naissance dans le département du Nord
Décès en octobre 2016
Décès à 67 ans
Décès à Taipei
Acteur suicidé
Suicide par précipitation